Voroncova (cirillico Воронцова; traslitterazione anglosassone Vorontsova) può riferirsi a:

Persone 
 Elizaveta Romanovna Voroncova (1739-1792) – nobildonna russa
 Anna Mikhajlovna Voroncova (1743-1749) – nobildonna russa
 Ekaterina Semënovna Voroncova (1783-1856) – nobildonna russa
 Ekaterina Voroncova (1983) – sciatrice russa
 Elizaveta Andreevna Voroncova (1845-1924), nome da coniugata di Elizaveta Andreevna Šuvalova, nobildonna russa

Altro 
 12191 Vorontsova – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Voroncov